Mistrzostwa Świata Juniorów w Skeletonie 2022 – odbyły się w 21 stycznia 2022 roku w Austriackim Igls. Rozegrane zostały dwa ślizgi kobiet i dwa ślizgi mężczyzn.

Wyniki

Kobiety

Mężczyźni

Zobacz też 
 Mistrzostwa Świata Juniorów w Bobslejach 2022

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

2022 w skeletonie
2022 w Austrii
Zawody skeletonowe
Sport w Austrii